Квинт Септи́мий Фло́ренс (Фло́рент) Тертуллиа́н (; 155/165, Карфаген — 220/240, там же) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов, автор 40 трактатов, из которых сохранился 31. В зарождавшемся богословии Тертуллиан один из первых выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли.

Жизнь 
Достоверных свидетельств относительно жизни Тертуллиана существует относительно немного; большая часть знаний о нём извлечена из отрывков его собственных сочинений. Римская Африка была известна как дом ораторов, и это влияние можно увидеть в стиле его письма с его архаизмом или провинциализмом, яркими образами и страстным нравом. Он был учёным и был очень образован. Его перу принадлежат по крайней мере три книги на греческом языке. В них он ссылается на другие свои произведения, которые до сегодняшнего дня не сохранились.

Согласно церковной традиции, Тертуллиан вырос в Карфагене в семье римского центуриона. Утверждают, что Тертуллиан был опытным юристом и рукоположённым священником. Эти утверждения основаны на рассказах Евсевия Кесарийского («Церковная история», II, II. 4) и глава 53 «О знаменитых мужах» () Иеронима. Иероним утверждал, что отец Тертуллиана занимал должность centurio proconsularis («адъютант») в римской армии в Африке .

Кроме того, Тертуллиан считался юристом на основании использования им юридических аналогий и отождествления его с юристом Тертуллианом, цитируемым в Дигестах. Хотя Тертуллиан использовал в своих трудах знание римского права, его юридические знания явно не превышают то, что предоставляло среднее римское образование. Труды юриста Тертуллиана существуют только в отрывках и прямо не указывают на христианское авторство. Представление о Тертуллиане как о священнике также вызывает сомнения. В своих дошедших до нас сочинениях он никогда не описывает себя рукоположённым в церкви и, судя по всему, относит себя к мирянам.

Его обращение в христианство произошло примерно в 197—198 годах (см. Адольф Гарнак, Натаниель Бонвеч и другие), но его непосредственные предшественники неизвестны, за исключением тех случаев, когда они предполагаются на основании его работ. Это событие было внезапным и решающим, сразу изменившим его личность. Он пишет, что не мог представить истинно христианскую жизнь без такого радикального акта обращения: «Христиане созданы, а не рождены» (Apol., Xviii). Две книги, адресованные его жене, подтверждают, что он был женат на христианке.

В среднем возрасте (около 207 г.) его привлекло «Новое пророчество» монтанизма, хотя сегодня большинство учёных отвергают утверждение, что Тертуллиан покинул официальную церковь или был отлучён от церкви. «[Нам] остаётся спросить, мог ли [святой] Киприан считать Тертуллиана своим учителем, если бы Тертуллиан был печально известным раскольником. Поскольку ни один древний писатель не был более определён (если не фанатичен) в этом вопросе раскола, чем Киприан, на этот вопрос обязательно должен быть дан отрицательный ответ».

Во времена Августина у группы «тертуллианистов» ещё была базилика в Карфагене, которая в тот же период перешла к ортодоксальной церкви. Неясно, было ли это имя вторым названием монтанистов или это означает, что Тертуллиан позже откололся от монтанистов и основал свою собственную общину.

Иероним в трактате «О знаменитых мужах» сообщает, что Тертуллиан дожил до глубокой старости. Благодаря опубликованным им доктринальным работам Тертуллиан стал учителем Киприана и предшественником Августина, который, в свою очередь, стал главным основателем латинского богословия.

Труды 
Тертуллиан превосходно знал Священное Писание и греческих авторов. До нас дошло 31 сочинение Тертуллиана, все его труды посвящены темам, имевшим практическое значение: отношению христиан к язычеству, вопросам христианской морали и опровержению ересей. 14 сочинений, известных по названиям, не сохранились.

Первоначально Тертуллиан занимался апологетикой, написав собственно «Апологетик» («Apologeticus») и «К язычникам» («Ad nationes») в 197 г. и выработал кодекс христианской морали в трактатах «О зрелищах» («De spectaculis»), «Об идолопоклонстве» («De idololatria»), «О женском убранстве» («De cultu feminarum») и «К жене» («Ad uxorem»), наставляя катехуменов в трактатах «О крещении» («De baptismo»), «О молитве» («De oratione») и «О покаянии» («De poenitentia»), объяснив в трактате «Об отводе возражений еретиков» («De praescriptionem haereticorum»), почему не следует прислушиваться к их учениям. Автор биографии Тертуллиана блаженный Иероним назвал его поэтому «ardens vir» — «неистовый муж».

Апологетические 
 .
 Libri duo ad Nationes.
 De Testimonio animae.
 Ad Martyres.
 .
 De Idololatria.
 Accedit ad Scapulam liber.

Догматические 
 De Oratione.
 De Baptismo.
 De Poenitentia.
 De Patientia.
 Ad Uxorem libri duo.
 De Cultu Feminarum lib. II.

Полемические 
 De Praescriptionibus adversus Haereticos.
 De Corona Militis.
 De Fuga in Persecutione.
 Adversus Gnosticos Scorpiace.
 Adversus Praxeam.
 Adversus Hermogenem.
 Adversus Marcionem libri V.
 .
 Adversus Judaeos.
 De Anima.
 .
 De Resurrectione Carnis.

О морали 
 De velandis Virginibus.
 De Exhortatione Castitatis.
 De Monogamia.
 De Jejuniis.
 De Pudicitia.
 De Pallio.

Поддельные работы 
В прошлом Тертуллиану приписывали множество работ, которые, как было установлено, почти наверняка написаны другими. Тем не менее, поскольку их настоящие авторы остаются неизвестными, они продолжают публиковаться в сборниках работ Тертуллиана.

 «Против ересей» Adversus () — возможно, Викторина Петавского;
 «О казнях богах язычников» ();
 «Поэма против Маркиона» ();
 «Поэма против Иоанна Профета» () — возможно, Киприана Галльского;
 «Поэма о Содоме» () — возможно, Киприана Галльского;
 «Поэма о Бытии» ();
 «Поэма о суде Господнем» ().

Долгое время считалось, что Тертуллиан редактировал известный труд «Страсти святых Перпетуи, Фелицитаты и с ними пострадавших» (), большая часть которого является личным дневником святой Перпетуи. Сегодня эта точка зрения признана ошибочной, и труд публикуется отдельно от работ Тертуллиана.

«Верую, ибо абсурдно» 

Знаменитая максима  («верую, ибо абсурдно», то есть метафизично в понимании) является парафразом фрагмента сочинения Тертуллиана «О плоти Христа» (), где в полемике с гностиком Маркионом он пишет:

 

Что в разных вариантах перевода предстаёт следующим образом:

 И Сын Божий умер: это бесспорно, ибо нелепо. И, погребённый, воскрес: это несомненно, ибо невозможно.
 И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; это несомненно, ибо невозможно.

Согласно Тертуллиану, философии следует ограничиться объяснительной функцией, отказавшись от функции исследовательской. Тертуллиан отвергал возможность аллегорического толкования Писания, считая споры о скрытом смысле библейского текста бесплодным умствованием, «расстраивающим желудок» (De pr. 15) и зачастую ведущим к ереси. Он отдавал предпочтение буквальному толкованию, даже если оно шло вразрез с основными требованиями логики. Если нечто превосходит способности нашего понимания, то это, по мысли Тертуллиана, не говорит о том, что оно само по себе абсурдно. Скорее наоборот, если некое положение Писания представляется нам абсурдным, это указывает на то, что в нём содержится тайна, которая заслуживает тем большей веры, чем менее она тривиальна. Согласно общемировоззренческому кредо Тертуллиана, следует верить тому, что с точки зрения античной мудрости противоразумно, а, возможно, только этому и следует верить (credo quia ineptum). Соответствующая этой позиции максима «Credo quia absurdum est» («Верую, ибо абсурдно») вдохновляла теологов, защищавших концепцию чистой веры, выступая против притязаний рациональной теологии.

Моральные принципы 
Тертуллиан был решительным сторонником строгой дисциплины и суровых правил поведения и, как и многие африканские отцы, был одним из ведущих представителей ригоризма в ранней церкви. Эти взгляды, возможно, привели его к принятию монтанизма с его аскетической строгостью и его верой в хилиазм и продолжительностью пророческих даров. В своих работах о публичных развлечениях, покрывании девственниц, поведении женщин и тому подобном он выражает эти взгляды.

Исходя из принципа, что мы не должны смотреть или слушать то, что мы не имеем права практиковать, и что осквернённые вещи, видимые и затронутые, загрязняют (De Spectaculis, viii, xvii), он заявил, что христианин должен воздерживаться от театра и амфитеатров. Там практиковались языческие религиозные обряды и упоминались имена языческих божеств; там заповеди скромности, чистоты и человечности игнорировались или откладывались в сторону, и там не было места для взращивания христианской благодати. Женщинам следует отложить свои украшения из золота и драгоценных камней, а девы должны подчиняться закону Св. Павла в отношении женщин и хранить себя строго под покровом (De virginibus velandis). Он восхвалял состояние безбрачия как высшее (De monogamia, xvii; Ad uxorem, I. 3) и призывал христиан не позволять весталкам и египетским священникам превзойти себя в безбрачии. Он даже назвал второй брак разновидностью прелюбодеяния (De exhortationis castitatis, ix), но это прямо противоречило посланиям апостола Павла. Решение Тертуллиана никогда больше не жениться и что никто больше не должен жениться повторно, в конечном итоге привело к его разрыву с Римом, потому что ортодоксальная церковь отказалась последовать за ним в этом решении. Вместо этого он поддерживал секту монтанистов, которая также осуждала второй брак. Одной из причин пренебрежения Тертуллиана к браку была его вера в преображение, которое ожидало супружескую пару. Он считал, что супружеские отношения огрубляют тело и дух, притупляют их духовные чувства и отвращают Святого Духа, поскольку муж и жена стали одной плотью после женитьбы.

Тертуллиан имел радикальный взгляд на космос. Он считал, что небо и земля пересекаются во многих точках и что возможны сексуальные отношения со сверхъестественными существами.

Значение 
Средневековые богословы не могли простить Тертуллиану его отступничества от истинной христианской веры и перехода в монтанизм. В их трудах зачинатель латинского богословия упоминается нечасто и не особо одобрительно. Лишь немногие, как св. Киприан и блаженный Иероним, его оценили положительно. Только в XIX веке Тертуллиан был в полной мере переоткрыт как один из наиболее значительных латинских авторов своего времени и ключевая фигура в становлении западного христианства. В теологии его интересовали аспекты не столько метафизические, сколько практические и юридические — и это сближает его с учителями католической церкви последующих поколений. В отличие от греческих отцов, он был враждебно настроен к античной философской традиции и риторически вопрошал: «Что может быть общего у Иерусалима с Афинами?»

Переводы 

 Patrologia Latina, Ed. Migne, 1844 — два тома (I—II, 1336 и 1392 стр.).
 В серии «The Loeb classical library» издан только один том из Тертуллиана (под № 250): «Апология» и «О зрелищах», с приложением «Октавия» Минуция Феликса.
 В серии «Collection Budé» издан только один том: Tertullien. Apologétique. Texte établi et traduit par J.P. Waltzing avec la collaboration de A. Severyns. LXXI, 223 p.

Старые русские переводы:
 Квинта Септимия Флорента Тертуллиана Защищение христиан против язычников. / Пер. еп. Афанасия. М., 1802. 230 стр.
 Творения Тертуллиана… / Пер. с фр. Е. Карнеева. Ч.1-4. СПб, 1847—1850.
 Т. 1. 1847. 1849. 4+204 стр.
 Т. 2. 1847. 1849. 224 стр.
 Т. 3. 1850. 2+224 стр.
 Т. 4. 1850. 241 стр.
 Творения Кв. Септ. Флор. Тертуллиана. / Пер. Н. Щеглова и еп. Василия (Богдашевского). В 3 т. Киев, 1910—1915.
 Ч. 1. Апологетические сочинения Тертуллиана. 1910. 226 стр. (частичное переиздание: Апология. / Пер. Н. Щеглова. // Отцы и учители Церкви III века. Антология. М., 1996. Т.1. С. 317—378.)
 Ч. 2. Догматико-полемические сочинения Тертуллиана. 1912. 311 стр.
 переиздание старых переводов: Тертуллиан. Апология. М., АСТ. 2004. (включает: «О воскресении плоти»; «Против иудеев»; «К язычникам»; «Апология»; «О свидетельстве души»; «К Скапуле»; «О плоти Христа»; «Об отводе дела против еретиков»)

Новые русские переводы:
 Апологетик (неполный перевод). // Богословские труды. 1984. № 25.
 О покаянии. / Пер. М. Е. Сергеенко. // Богословские труды. 1985. № 26.
 Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения. / Пер. И. Маханькова, Ю. Панасенко, А. Столярова, Н. Шабурова, Э. Юнца. Составитель и общ. ред. А. А. Столярова. М.: Прогресс-Культура, 1994. 448 стр. 10000 экз. (перевод 16 трактатов)
 Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. О плаще. / Пер. А. Я. Тыжова. Составитель, статьи, комм. Ю. С. Довженко. (Серия «Античное христианство». Раздел «Источники»). СПб.: Алетейя, 2000. 224 сщ.
 Тертуллиан. Против Праксея. / Пер. группы студентов Российского Православного университета под ред. А. Фокина. // Альфа и Омега. М., 2001. № 1-2 (27-28).
 Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. О душе. / Пер., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина. Науч. ред. В. С. Дуров. (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. 256 с.
 Тертуллиан. Против Маркиона. / Пер. А. Пенькевича. // Христианское чтение. СПб.: 2004. № 23.
 Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле. / Пер. А. Ю. Братухина. (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. 256 с.
 Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. Против Маркиона в пяти книгах / Пер. А. Ю. Братухина. — СПб.: Издательство Олега Абышко, Университетская книга, 2010. — 576 с.

Комментарии

Примечания

Литература 
На русском

 
 
 
 Мейендорф И. Ф. Богословское учение Тертуллиана
 Неретина С. С. Тертуллиан: Афины или Иерусалим?
 
 
 
 Салтыков А., прот. Тертуллиан об искусстве и о церковных художниках своего времени 
 
 
 

На английском

Ссылки 

 The Tertullian Project — Проект Тертуллиан: биография, исследования, латинские тексты и переводы на европейские языки
 Тертуллиан в библиотеке «Азбука веры»
 SEPTIMIVS FLORENS TERTVLLIANVS
 Tertullianus

История христианства
Латинские философы
Христианские философы Древнего Рима
Философы III века
Пацифисты
Персоналии:Карфаген
Апологеты христианства
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени